El nombre Eduardo Acevedo puede referirse a:

 Eduardo Acevedo Álvarez (1893-1967), abogado y político uruguayo, hijo de Eduardo Acevedo Vásquez.
 Eduardo Acevedo Díaz (1851-1921), escritor uruguayo, sobrino de Eduardo Acevedo Maturana y primo de Eduardo Acevedo Vásquez.
 Eduardo Acevedo Maturana (1815-1863), jurisconsulto y político uruguayo; escritor del proyecto del Código Civil de Uruguay.
 Eduardo Acevedo Porras (1965-), exciclista colombiano.
 Eduardo Acevedo Vásquez (1857-1948), abogado y político uruguayo, hijo de Eduardo Acevedo Maturana.
 Eduardo Mario Acevedo (1959-), exfutbolista y entrenador de fútbol uruguayo.